

Горі —  місто в регіоні Шида-Картлі

Горі — громада в кантоні Цюрих

Див. також 
 Ґорі (значення)